Moran kan som auktorsförkortning betyda:

 Robbin C. Moran
 Reid Venable Moran

Robotskapade auktorsförkortningar